Ouanounou (retranscrit Vanunu en Israël (en )) est un nom de famille d'origine berbère signifiant « fils de Nounou ». Il est composé de « Nounou », diminutif berbère du prénom hébraïque Nessim, qui veut dire « miracles », précédé de l'indice de filiation berbère Oua.

Il est notamment porté par :
 Mardochée Ouanounou (né en 1954), technicien nucléaire et militant israélien.

Notes et références 

Patronyme séfarade